Willem I "de Zwijger" van Oranje (1533-1584), prins van Orange, graaf van Nassau (1544-1584), stadhouder van Holland, Zeeland en Utrecht (1559-1567, 1572-1584)
 Willem II van Oranje (1626-1650), prins van Orange, graaf van Nassau, stadhouder van Holland, Zeeland, Utrecht, Gelderland, Overijssel (1647-1650)
 Willem III van Oranje (1650-1702), prins van Orange, graaf van Nassau (1650-1702), stadhouder van Holland, Zeeland, Utrecht, Gelderland, Overijssel (1672-1702), koning van Engeland, Schotland en Ierland (1688-1702)
 Willem IV van Oranje-Nassau (1711-1751), prins van Oranje, vorst van Nassau, stadhouder van Friesland (1711-1751), erfstadhouder der Nederlanden (1747-1751)
 Willem V van Oranje-Nassau (1748-1806), prins van Oranje, vorst van Nassau (1751-1806), erfstadhouder der Nederlanden (1751-1795)
 Willem van Oranje-Nassau (1840-1879)

Zie ook 
 Willem der Nederlanden (doorverwijspagina)
 Willem van Nassau (doorverwijspagina)
 Willem van Oranje (doorverwijspagina)